Шомоев — бурятская фамилия. Известные носители:
 Шомоев, Антон Вячеславович (род. 1981) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Шомоев, Клим Кириллович (1930—2010) — бурятский советский государственный деятель.